Емо — стиль музики, що виник в середині 1980-х років.
 Емо — молодіжна субкультура, що виникла в кінці 1980-х років на базі однойменної музики.

Музика 
 Emo, альбом «Screeching Weasel».
 Emo, альбом Сарі Каасінен.
 "Emo", пісня Blink-182 з Dude Ranch.

Місця 
 Емо, село в Ірландії.
 Емо Корт, особняк в графстві Леїш, Ірландія.
 , місто в Канаді.
 Вілла Емо, Вілла в Італії.

Бізнес 
 Emo (компанія), - Ірландськв нафтова компанія.
 Emo Speedway, іподром в місті Емо, Онтаріо, Канада.
 Emo's, нічний клуб в Остіні, штат Техас.

Інше 
  (народився 1956), - американський комік.
 EMO (виставка), - торгово-промислова виставка Міжнародної металообробки, що відбулася в Європі.
 E-Mo, персонаж серіалу A Gifted Man в США.
 Extra man offense в полі гри у лакросс.
 Emergency Management Office, також згадується як "Office of Emergency Management".
 Емо () — клас вільних хліборобів у феодальному науруанському суспільстві.